Cet article dresse une liste des villes zimbabwéennes les plus peuplées.

Ville du Zimbabwe par population

Annexes

Sources

Liens externes 
  City Population

Zimbabwe
 
Liste en rapport avec le Zimbabwe